Obermoser ist der Familienname von:

 Albert Obermoser, Konstrukteur und Entwickler des Vorgelegemotors im Jahr 1928, siehe SEW-Eurodrive#Anfänge unter Ernst Blickle
 Brigitte Obermoser (* 1976), österreichische Skirennläuferin

 Josef Obermoser (* 1959), österreichischer Antiquitätenhändler
 Jörg Obermoser (1943–2020), deutscher Autorennfahrer
 Michael Obermoser (* 1967), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Stephanie Obermoser (* 1988), österreichische Sportschützin

Obermoser ist der Name folgender Unternehmen:

 Obermoser (Stahlbau), europäisches Industrieunternehmen mit Spezialisierung auf verzinkte Stahlteile
 Obermoser (Weingut), Südtiroler Weinhof der Fam. Thomas Rottensteiner in Bozen